Чемпіонат Австрії 1990—1991 () — 80-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій дев'ятнадцятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Осінній сезон

Весняний сезон

Чемпіонський раунд

Перехідний раунд 

(*) Клуби Першої ліги.

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1991
Австрія
Австрія
1990 в австрійському спорті
1991 в австрійському спорті